Lucie (rivier) - Surinaamse rivier
 St. Lucie (Florida) - plaats in Florida
 Lucie (band) - Tsjechische rockband
 Lucie (Suriname) - plaats in Sipaliwini in Suriname

Personen met de voornaam Lucie
 Lucie Šafářová - Tsjechisch tennisspeelster
 Lucie Hradecká - Tsjechisch tennisspeelster
 Lucie Böhm - Oostenrijks oriëntatieloper  
 Lucie Décosse - Frans judoka
 Lucie Petit - Frans-Belgisch atlete
 Lucie de Lange - Nederlands actrice
 Lucie Horsch - Nederlands blokfluitiste
 Lucie Dejardin - Belgisch volksvertegenwoordiger

Zie ook
 Lucia (doorverwijspagina)
 Lucy (doorverwijspagina)